Аблабий (Ablabius; Ablavius гръцки: Αβλάβιος) е името на:

 Флавий Аблабий, консул 331 г.; приближен на император Константин I Велики.
 Аблабий Илустрий, ретор, автор, епископ, 4/5 век
 Аблабий (историк), пише история на готите, 5/6 век